Afonso Henriques de Lima Barreto – scrittore brasiliano
 André Henriques Nunes Coelho – giocatore di calcio a 5 portoghese
 António Henriques Fonseca Jesus Oliveira – ex calciatore portoghese
 António Henriques Morato – ex calciatore portoghese
 António Maurício Farinha Henriques Morato – ex calciatore portoghese
 Danny Henriques – calciatore olandese
 Don Afonso Henriques, noto come Alfonso I del Portogallo – conte del Portogallo e poi primo re del Portogallo
 Guilherme Henriques de Carvalho – cardinale e patriarca cattolico portoghese
 Hugo Miguel Barreto Henriques Marques – calciatore angolano
 Inês Henriques – marciatrice portoghese
 João Henriques – allenatore di calcio portoghese
 João Henriques Hulemcampo – organaro tedesco naturalizzato portoghese
 Leonardo Henriques Coelho – calciatore brasiliano
 Márcio Alexandre Henriques Gonçalves dos Santos – ex calciatore portoghese
 Nelson Henriques – canoista angolano
 Pedro Henriques – ex calciatore portoghese
 Robert Henriques – scrittore, conduttore televisivo e allevatore inglese
 Sean Paul Ryan Francis Henriques, noto come Sean Paul – cantante e rapper giamaicano